Обо́и:
 Обои — отделочный материал для стен и потолков.
 Обои () — изображение для оформления рабочего стола в графических операционных системах.